Silves (Portugal), een gemeente in Portugal
 Silves (freguesia)
 Taifa Silves, een voormalig emiraat in Portugal
 Silves (Amazonas), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Amazonas